

Prvi dio natjecanja

Rezultati

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Liga za ostanak

Rezultati

Zanimljivosti 
 Najbolji strijelac lige bio je igrač Zagreba Mate Baturina, s 19 postignutih pogodaka.
 Najboljim je igračem proglašen Mario Bazina iz Hrvatskog dragovoljca.

Nastup klubova u Europi 
 Liga prvaka:
 1. pretkolo:  Partizan Beograd - Croatia Zagreb 1:0, 0:5
 2. pretkolo:  Newcastle - Croatia Zagreb 2:1 2:2 (produžeci)

 Kup UEFA:
 1. pretkolo:  Grevenmacher - Hajduk Split 1:4, 0:2:
 2. pretkolo: Hajduk Split -  Malmö 3:0, 2:0:
 1. kolo:  Schalke 04 - Hajduk Split 2:0, 3:2

 1. kolo: Croatia Zagreb -  Grasshoper 4:4, 5:0
 2. kolo:  MTK Budimpešta - Croatia Zagreb 1:0, 0:2:
 3. kolo: Croatia Zagreb -  Atlético Madrid 1:1, 0:1

 Kup pobjednika kupova:
 Pretkolo:  Sloga - Zagreb 1:2, 0:2:
 1. kolo: Zagreb -  Tromso 3:2, 2:4 (produžeci)

 Intertoto kup:
 Skupina 2: Hrvatski dragovoljac -  SC Bastia 0:1  Silkeborg IF - Hrvatski dragovoljac 5:0  Hrvatski dragovoljac -  Ebbw Vale 4:0  GAK - Hrvatski dragovoljac 1:3

Poveznice 
 2. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 

1997./98.
 1